Приказано выжить:
 Роман Юлиана Сёмёнова «Приказано выжить»
Радиоспектакль по мотивам романа
 Название второй серии советского фильма «Щит и меч»